Joaquín Hernández puede referirse a:

 Joaquín Hernández Gallego, baloncestista y seleccionador español;
 Joaquín Hernández Galicia, líder del sindical mexicano;
 Joaquín Hernández Hernández, ciclista profesional español.
 Joaquín Hernández García, futbolista mexicano.